Arkéa-Samsic er et UCI World Tour-hold. Holdet har sin hovedbase i Frankrig. Holdet blev stiftet i 2005.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 2005